SLO kan vara: 

 Nationalitetsbeteckning för motorfordon från Slovenien
 Förkortning för Stockholms Läns Omnibus AB 1923-1959
 Förkortning för Standard Lakota Orthography, se Lakota
 Förkortning för San Luis Obispo
 Förkortning för Svenska Lyxorkestern
 Förkortning för Supporter Liaison Officer
 Förkortning för Symmetrisk lupoid onychodystrofi, en hundsjukdom även känd som klolossning